La rue Steppé est située à Jette, une commune du Nord-Ouest de Bruxelles. Elle relie la rue Pannenhuis (qui fait frontière avec la Ville de Bruxelles - section Laeken) et l'avenue Notre-Dame de Lourdes. Elle doit son nom à Alphonse Steppé qui fut directeur de l'école 1 (actuellement  Champ des Tournesols). Il fut également secrétaire du Comité Central Local de Jette, section du Comité national de secours et d'alimentation pendant la Première Guerre Mondiale.

Voir aussi
Liste des rues de Jette

Liens externes
 

Voie à Bruxelles